Bakken kan have flere betydninger:

 Stednavne
 Dyrehavsbakken – forlystelsessted beliggende i den sydlige del af Jægersborg Dyrehave.
 Bakken (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Bakken (Serritslev Sogn) – en bebyggelse i Serritslev Sogn, Brønderslev Kommune
 Bakken (Tornby Sogn) – en bebyggelse i Tornby Sogn, Hjørring Kommune
 Andet
 Bak – forenden på et skib.

Se også 
 Bakke